È la prima messicana a entrare a far parte dell'aristocrazia britannica.

Vita e formazione 
Hanna è di Tijuana, ma è nata a San Diego. Hanna viene dalla famiglia della tribù Jaff e discende da Carlos Henry Bosdet. Sua madre è nata in Messico.

Dopo aver completato la scuola superiore presso l'Università di San Diego High School, San Diego, Jaff completato un Bachelor of Arts Laurea in Psicologia con minori in Leadership, Scienze Politiche e Giustizia Criminale e un Master of Arts Laurea in Governo. Studi presso la National University, ITESM, Harvard University, Columbia University, la Sorbona di Parigi e King's College London. Nel marzo 2014, lei ricevuto un Dottorato Onorario dal dottorato claustro in Messico per il suo lavoro nel benessere umano.

Filantropia e l'attivismo 
Nel 2013, lei organizzato il primo festival curdo in assoluto in Messico, che è stato uno dei più grandi festival tenutosi fuori del Kurdistan.

Jaff è stato relatore per tre TED Talks, Nazioni Unite, così come in oltre 80 università messicane.

Lei fondato un'organizzazione no profit, Jaff Foundation for Education nel giugno 2013 per insegnare l'inglese agli immigrati e rifugiati. L'organizzazione lavora per ospitare eventi di beneficenza. Lei lanciato campagne di non discriminazione per sostenere immigrati e rifugiati. A partire dal 2016, lei sedi in tutti i principali stati del Messico e ha oltre 7.000 volontari attivi che lavorano per loro, a beneficio di più di 120.000 persone.

Nel 2017, Jaff ha lanciato una linea di abbigliamento con il marchio We Are One Campaign per sostenere le vittime della guerra in Medio Oriente.

Storia política 
 Sottosegretaria degli immigrati al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Rivoluzionario Istituzionale.
 Sottosegretaria ai Rapporti con la Società Civile presso il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Rivoluzionario Istituzionale.
 Segretaria Generale Nazionale della Gioventù Rivoluzionaria Espressione presso il Partito Rivoluzionario Istituzionale.
 Candidata al Congresso Federale, ecologista del Partito Verde del Messico.
 Ambasciatore del Turismo dello Stato di Morelos, Messico.
 Segretaria generale per la gestione sociale della rete giovanile per il Messico.

Premi 
Jaff ha ricevuto premi tra cui "Rappresentante onorario del Kurdistan Garmiyan per l'America Latina ". Altri premi includono:

 "Le 100 donne più potenti del Messico" di Forbes.
 "Le 10 donne più ammirate del Messico" di Cosmopolitan.
 "Ambasciatore della Pace" in rappresentanza di Tijuana da parte delle Nazioni Unite.
 "Donna dell'anno" della Camera Nazionale delle Donne in Messico.
 "Le 10 donne più potenti della Baja California" del giornale Infobaja.
 "Le 50 donne più ammirevoli del Messico" della rivista Caras.
 "30 sotto i 30" messicani di maggior successo dalla rivista imprenditore.
 "200 Leaders of Tomorrow under 30" del St. gallen Symposium in Svizzera.
 "Persona dell'anno" del quotidiano El Sol de México.
 "filantropo dell'anno" del grupo Sexenio (gruppo di sei anni).
 Benito Juárez Medal by congreso mundial por la Paz (Congresso Mondiale per la Pace).
 Medaglia per "Eccellenza Accademica" di claustro mundial universitario (World University Committee) in Messico.

Reality show 
Nel mese di agosto 2018, Netflix ha annunciato che Jaff sarebbe stato uno degli attori del primo show televisivo di realtà Made in Mexico, che ha iniziato la messa in onda il 28 settembre 2018.

Vita privata 
Jaff è fidanzato con Harry Roper-Curzon, un aristocratico britannico ed erede del titolo Lord, 22 ° Barone di Teynham. Una volta ereditata, diventerà Lady Hanna, Baronessa di Teynham.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni